Бачешти има више значења:

 Бачешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бачешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Бачешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бачешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Бачешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији